Villa Tomtebo är namnet på flera villor i Sverige:

 Villa Tomtebo, Kåbo, en av de äldsta bevarade villorna i Kåbo, Uppsala
 Villa Tomtebo, Sickla, en kulturhistoriskt värdefull byggnad i  Nacka kommun